Tower puede referirse a:
 Torre (informática)
 Tower Records, cadena de tiendas de discos estadounidense.
 Tower Records (sello discográfico), sello discográfico estadounidense
 Tower Records Japan Inc., cadena de tiendas de discos japonesa
 Tower (Minnesota), localidad estadounidense.